Archon – genere di Lepidotteri
Archon – comune francese
Archon – videogioco
Archon – musicista norvegese
Archon Z'gmora – personaggio DC Comics, Lanterna Verde deceduta del Settore 26

Pagine correlate 
 Arconte (disambigua)